{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (72901) - || 2001 KJ69 || 22 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72902) - || 2001 KE71 || 24 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72903) - || 2001 KO71 || 24 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72904) - || 2001 KM74 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72905) - || 2001 LX || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72906) - || 2001 LQ1 || 13 juni 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (72907) - || 2001 MY1 || 16 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (72908) - || 2001 MC11 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (72909) - || 2001 NH || 10 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (72910) - || 2001 ND16 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (72911) - || 2001 OC32 || 23 juli 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (72912) - || 2001 OA84 || 18 juli 2001 || Mauna Kea || D. J. Tholen
|-
| (72913) - || 2001 OA95 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (72914) - || 2001 PS14 || 14 augustus 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| (72915) - || 2001 PK24 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72916) - || 2001 QR53 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72917) - || 2001 QX87 || 21 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72918) - || 2001 RB134 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72919) - || 2001 SJ45 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72920) - || 2001 SK79 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72921) - || 2001 UU36 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72922) - || 2001 UL213 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72923) - || 2001 VM32 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72924) - || 2001 WM66 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72925) - || 2001 XJ90 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72926) - || 2001 XB128 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72927) - || 2001 XX155 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72928) - || 2002 AD5 || 8 januari 2002 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (72929) - || 2002 AV8 || 7 januari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72930) - || 2002 AE10 || 11 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (72931) - || 2002 AJ14 || 12 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (72932) - || 2002 AB62 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72933) - || 2002 AS90 || 12 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72934) - || 2002 AZ134 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72935) - || 2002 AG154 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72936) - || 2002 AR167 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72937) - || 2002 AR174 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72938) - || 2002 BB21 || 25 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72939) - || 2002 BA24 || 23 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72940) - || 2002 BC30 || 21 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (72941) - || 2002 CD8 || 4 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (72942) - || 2002 CU9 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72943) - || 2002 CU10 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72944) - || 2002 CX15 || 8 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (72945) - || 2002 CJ16 || 7 februari 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| (72946) - || 2002 CY16 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72947) - || 2002 CZ19 || 4 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (72948) - || 2002 CC39 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72949) - || 2002 CC43 || 12 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (72950) - || 2002 CF44 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72951) - || 2002 CC52 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (72952) - || 2002 CE57 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72953) - || 2002 CJ59 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (72954) - || 2002 CF84 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72955) - || 2002 CV95 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72956) - || 2002 CU100 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72957) - || 2002 CZ100 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72958) - || 2002 CP104 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72959) - || 2002 CK105 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72960) - || 2002 CZ110 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72961) - || 2002 CJ112 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72962) - || 2002 CN112 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72963) - || 2002 CC113 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72964) - || 2002 CP117 || 9 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72965) - || 2002 CR133 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72966) - || 2002 CG140 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72967) - || 2002 CH141 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72968) - || 2002 CK151 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72969) - || 2002 CD152 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72970) - || 2002 CZ174 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72971) - || 2002 CR195 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72972) - || 2002 CL210 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72973) - || 2002 CU217 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72974) - || 2002 CE221 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72975) - || 2002 CB232 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72976) - || 2002 CQ235 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72977) - || 2002 CT236 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72978) - || 2002 CU236 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72979) - || 2002 CN239 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72980) - || 2002 CJ243 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72981) - || 2002 CV246 || 15 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72982) - || 2002 CC248 || 15 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72983) - || 2002 CG248 || 15 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72984) - || 2002 CB253 || 5 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (72985) - || 2002 DK2 || 19 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (72986) - || 2002 DQ8 || 19 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72987) - || 2002 DL18 || 21 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72988) - || 2002 EP || 5 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (72989) - || 2002 EW1 || 6 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72990) - || 2002 EK6 || 12 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (72991) - || 2002 EW7 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (72992) - || 2002 EM10 || 15 maart 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (72993) Hannahlivsey || 2002 ES10 || 15 maart 2002 || Nogales || Tenagra II
|-
| (72994) - || 2002 EZ10 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (72995) - || 2002 ER12 || 14 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (72996) - || 2002 EZ12 || 14 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (72997) - || 2002 EF15 || 5 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (72998) - || 2002 EC16 || 6 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (72999) - || 2002 EN20 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73000) - || 2002 ER20 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten